Михаи́л Миха́йлович Изма́йлов:
 Измайлов, Михаил Михайлович (1719 (1722?)—1800) ― русский сенатор, генерал-поручик, глава Москвы в 1795―1797 гг.
 Измайлов, Михаил Михайлович (1925―1978) ― советский кларнетист и педагог.